

Cinema 
 The Glass Key – film del 1935 diretto da Frank Tuttle
 La chiave di vetro (The Glass Key) – film del 1942 diretto da Stuart Heisler

Letteratura 
 La chiave di vetro (The Glass Key) – romanzo di Dashiell Hammett del 1931